Ciudad Bolívar, città del Venezuela
Ciudad Bolívar, località nel distretto di Bogotà, in Colombia
Ciudad Bolívar, comune del dipartimento di Antioquia, in Colombia